}

Brantley (Alabama)
Condado de Brantley

Desambiguações de topônimos